Wimmersbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Wimmersbach (Lobbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Lobbach bis Waldwimmersbach, Gemeinde Lobbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wimmersbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Neckarwimmersbach, Stadt Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wimmersbach (Weiß), linker Zufluss der Weiß (zur Sieg) vor Rudersdorf, Gemeinde Wilnsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Ortsname oder Ortsnamensbestandteil:
 Neckarwimmersbach, Stadtteil von Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg. Als Wimmersbach ehemals selbständige Gemeinde. 
 Waldwimmersbach, Ortsteil der Gemeinde Lobbach im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg. Als Wimmersbach ehemals selbständige Gemeinde im Oberamt Mosbach.
 Wimmersbacher Hof, Ortsteil der Ortsgemeinde Belgweiler im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Wimmerbach